Adolf Stahl ist der Name von
 Adolf Stahl (Architekt) (um 1874–um 1915/16), deutscher Architekt in Stettin und Posen
 Adolf Stahl (Theologe) (1884–1960), deutscher Pfarrer und Diakonnisenhaus-Leiter in Altona